Moll Flanders kan syfta på:

 Moll Flanders (roman) – en roman från 1722 av den brittiske författaren Daniel Defoe
 Moll Flanders (TV-serie) – brittisk tv-dramaserie från 1996, baserad på Daniel Defoes roman
 Moll Flanders (film) – en amerikansk film från 1996, med Robin Wright och Morgan Freeman
 Moll Flanders (musikgrupp) – ett alternativ rock/popband från Jönköping